

Caratteristiche tecniche
È un trequartista che può essere riadattato ad attaccante.

Carriera

Nazionale
Con la nazionale Under-21 inglese ha preso parte ai Mondiali Under-20 2011, giocando da titolare tutte le gare.

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi